

Населені пункти та їхні частини
 Заєзеже — село в гміні Ґневково Іновроцлавського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Заєзеже — село в гміні Сецехув Козеницького повіту Мазовецького воєводства
 Заєзеже — село в гміні Штум Штумського повіту Поморського воєводства
 Заєзеже — село в гміні Малдити Острудського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Заєзеже — село в гміні Лобез Лобезького повіту Західнопоморського воєводства
 Заєзеже — частина міста Щуцин у Домбровському повіті Малопольського воєводства
 Заєзеже — частина міста Оструда в Острудському повіті Вармінсько-Мазурського воєводства
 Заєзеже — частина села Криниця (Криніце) в гміні Криніце Томашівського повіту Люблінського воєводства
 Заєзеже — частина села Стара Весь-Третя в гміні Бихава Люблінського повіту Люблінського воєводства
 Заєзеже — частина села Снядкув-Ґурни-А в гміні Собене-Єзьори Отвоцького повіту Мазовецького воєводства
 Заєзеже — частина села Якубув у гміні Пшисуха Пшисуського повіту Мазовецького воєводства
 Заєзеже — частина села Жабно в гміні Радомишль-над-Сяном Стальововольського повіту Підкарпатського воєводства
 Заєзеже — частина села Єзюрко в гміні Ґрембув Тарнобжезького повіту Підкарпатського воєводства
 Заєзеже — частина села Божестово в гміні Хмельно Картузького повіту Поморського воєводства
 Заєзеже — частина села Скотники в гміні Мілослав Вжесінського повіту Великопольського воєводства

Примітки